Рајхенберг може бити:

 Рајхенберг (Доња Франкофонија), општина у округу Вирцбург, у њемачкој покрајини Баварска.
 Рајхенберг (Рајна-Палатинат), општина у округу Рајн-Лан, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.